Au fil de l'épée peut désigner :

 Au fil de l'épée, un film américain de Guy Hamilton, sorti en 1959 (titre original : The Devil's Disciple).
 Au fil de l'épée, une revue européenne d'extrême droite, parue de 1999 à 2003.
 Au fil de l'épée, un tome de la bande dessinée Les Âmes d'Helios, paru en 2004.